

Codici 
 HSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Horsham (Australia)

Cinema 
 High School Musical, film prodotto da Disney Channel

Informatica 
 Hardware Security Module, tipo di cryptoprocessor per la gestione di chiavi digitali.

Mineralogia 
 Hsm – abbreviazione di hausmannite

Note